Johannes Conrads ist der Name folgender Personen:

* Johannes Conrads (Politiker) (1680–1735), deutscher Politiker, Bürgermeister von Elberfeld 
 Johannes Conrads (Physiker) (1934–2005), deutscher Physiker